Mataperla puede referirse a:
 el nombre común de la planta Digitalis purpurea;
 el nombre común de la planta Digitalis thapsi.